Мальцевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Мальцевский сельсовет — Шадринский район, Курганская область.
 Мальцевский сельсовет — в Щёлковском (1929—1959, 1960—1963, 1965—1994), Балашихинском (1959—1960) и Мытищинском (1963—1965) районах Московской области
 Мальцевский сельсовет — Пильнинский район, Нижегородская область.